Serock (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Legionowski
 Serock (Mazovië), een stad in het Poolse woiwodschap Mazovië, gelegen in de powiat Legionowski
 Serock (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Świecki, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Serock (Lublin), een plaats in het Poolse district Lubartowski, woiwodschap Lublin